|-
| 21401 Justinkovac ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21402 Shanhuang ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21403 Haken ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21404 Atluri ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21405 Sagarmehta ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21406 Jimyang ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21407 Jessicabaker ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21408 Lyrahaas ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21409 Forbes ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21410 Cahill ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21411 Abifraeman ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21412 Sinchanban ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21413 Albertsao ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21414 Blumenthal ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21415 Nicobrenner ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21416 Sisichen ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21417 Kelleyharris ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21418 Bustos ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21419 Devience ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21420 - ||  || 21 martie 1998 ||  || 
|-
| 21421 Nealwadhwa ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21422 Alexacarey ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21423 Credo ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21424 Faithchang ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21425 Cordwell ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21426 Davidbauer ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21427 Ryanharrison ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21428 Junehokim ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21429 Gulati ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21430 Brubrew ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21431 Amberhess ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21432 Polingloh ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21433 Stekramer ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21434 Stanchiang ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21435 Aharon ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21436 Chaoyichi ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21437 Georgechen ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21438 Camibarnett ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21439 Robenzing ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21440 Elizacollins ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21441 Stevencondie ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21442 - ||  || 4 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 21443 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21444 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21445 Pegconnolly ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21446 Tedflint ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21447 Yungchieh ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21448 Galindo ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21449 Hemmick ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21450 Kissel ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21451 Fisher ||  || 28 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 21452 - ||  || 23 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21453 Victorlevine ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21454 Chernoby ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21455 Mcfarland ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21456 Myers ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21457 Fevig ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21458 Susank ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21459 Chrisrussell ||  || 30 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21460 Ryozo ||  || 30 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 21461 Alexchernyak ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21462 Karenedbal ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21463 Nickerson ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21464 Chinaroonchai ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21465 Michelepatt ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21466 Franpelrine ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21467 Rosenstein ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21468 Saylor ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21469 Robschum ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21470 Frankchuang ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21471 Pavelchvykov ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21472 Stimson ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21473 Petesullivan ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21474 Pamelatsai ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21475 Jasonclain ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21476 Petrie ||  || 28 aprilie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 21477 Terikdaly ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21478 Maggiedelano ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21479 Marymartha ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21480 Jilltucker ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21481 Johnwarren ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21482 Patashnick ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21483 Abdulrasool ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21484 Eppard ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21485 Ash ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21486 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21487 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21488 Danyellelee ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21489 - || 1998 JU || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21490 - || 1998 JW || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21491 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21492 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21493 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21494 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 21495 Feaga ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21496 Lijianyang ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21497 Alicehine ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21498 Keenanferar ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21499 Perillat ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21500 Vazquez ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-